

Кіровське — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Кіровське — село, Узункольський район, Костанайська область

Кіровське — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Кіровське — село, Алейський район, Алтайський край
 Кіровське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 «Кіровське» — електродепо Самарського метрополітену

Кіровське — смт, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Кіровське — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район

 Кіровське — колишня назва міста Хрестівка (Донецька область, Кіровська міська рада)
 Кіровське — колишня назва смт Обухівка (Дніпропетровська область, Дніпровський район)
 Кіровське — колишня назва села Діанівка (Донецька область, Волноваський район)
 Кіровське — колишня назва села Мала Купріянівка (Запорізька область, Вільнянський район)
 Кіровське — колишня назва села Тихе (Дніпропетровська область, Васильківський район)
 Кіровське — колишня назва села Острів Надії (Чернігівська область, Борзнянський район)

Див. також 
 Кіровський
 Кіровская
 Кіровськ